El nombre Félix Alonso puede referirse a:

 Félix Alonso García (1973-), entrenador de baloncesto español;
 Félix Alonso Arena (1931-), escultor y pintor español;
 Félix Alonso Cantorné (1959-), político español;
 Félix Alonso González (1907-1997), escultor español;
 Félix Alonso Expósito (2000-), futbolista español.